

Codici 
 VLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vallejo (Stati Uniti)

Sigle  
 VLO – Valero Energy Corporation, azienda internazionale produttore, distributore di carburanti per il trasporto, altri prodotti petrolchimici.